Příjmení Engliš se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Engliš (1880–1961) český ekonom a politik
 Mistr Engliš (1380–1456) anglický teolog a reformátor

Podobné příjmení 
 English (příjmení)